Bořetín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bořetín (okres Jindřichův Hradec)
 Bořetín (okres Pelhřimov)